Massimo Cumbo (Róma, 1966. július 4. –) olasz nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1987-ben lett hazája legmagasabb futsal labdarúgó bajnokságának játékvezetője.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1996-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett. 2000-2010 közötti évtizedben a világ vezető futsal játékvezetői között volt. Az aktív nemzetközi karrierjét 2010-ben a csúcsponton, a futsal Európa-bajnoki döntő irányításával fejezte be.

Futsal Európa-bajnokság
2010-ben Magyarország közreműködésével, Budapesten és Debrecenben rendezték a 2010-es futsal-Európa-bajnokság döntő találkozóit. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) illetékesei a két elődöntőt követően a futsal Európa-bajnokságon közreműködő játékvezetők főhadiszállásán, Egerszalókon kijelölték bronzmeccs és a döntő játékvezetőit. A fináléban Cumbo mellett Kovács Gábor fújta a sípot. A negyedik játékvezető a német Stephan Kammerer, az időmérő a finn Tomi Grönman lehetett.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

Futsal Bajnokcsapatok Kupája
2002-ben Portugáliában, Lisszabonban rendezték az I., UEFA Futsal Kupa döntőjét, ahol a döntő egyik játékvezetőjeként kapott feladatot.

Sikerei, díjai 
2010-ben Michel Platini az UEFA elnöke emléklapot adott részére a futsal Európa-bajnokságon mutatott kiegyensúlyozott tevékenységért.

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
Rómaiak
1966-ban született személyek
Élő személyek